Тази статия е за груповата фаза на Лига Европа 2010/11.

Груповата фаза включва 48 отбора: носителят на трофея, Атлетико Мадрид, 37-те победители от плейофите и 10-те загубили от плейофите на Шампионска лига.

Отборите са разделени в 12 групи по четири. Първите два отбора продължават в 1/16 финалите.

Жребий 
Тегленето за груповата фаза бе в Монако на 27 август 2010, в 14:00 ч.

Отборите са разделени по урни според коефициента им от 2010. Носителят на трофея, Атлетико Мадрид, автоматично бяха поставени в урна 1. Отбори от една и съща национална асоциация не могат да играят един срещу друг. Тегленето е контролирано, така че да раздели отборите от една национална асоциация между групите A-F и групите G-L, които играят в различен час.

Н Носител на трофея
ШЛ Отбор, загубил в плейофите на Шампионска лига

Групи

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E 

 Забележка
 БАТЕ Борисов играе срещите си от груповата фаза на турнира в Минск на стадион Динамо, тъй като домакинският стадион на БАТЕ Харадски не покрива изискванията на УЕФА.

Група F

Група G

Група H

Група I 

 Забележка
2. Дебрецен играе срещите си от груповата фаза на турнира в Будапеща на стадион Ференц Пушкаш, тъй като домакинският стадион на Дебрецен Ола Габор Ут не покрива изискванията на УЕФА.

Група J

Група K

Група L 

 Забележка
3. Рапид Виена играе срещите си от груповата фаза на турнира във Виена на стадион Ернст Хапел заради по-големия капацитет от домакинския стадион на Рапид Герхард Ханапи
4. ЦСКА (София) играе срещите си от груповата фаза на турнира в София на стадион Васил Левски, тъй като домакинският стадион на ЦСКА Българска армия беше затворен в края на предходния сезон и не покрива изискванията на БФС и УЕФА.

Източници 

Лига Европа